Katedrál zasvěcených svatému Michaelu archandělovi je více:

 Katedrála svatého Michaela archanděla (Bělehrad)
 Katedrála svatého Michaela archanděla (Carcassonne)
 Katedrála svatého Michaela archanděla (Soči)
 Katedrála svatého Michaela (Alba Iulia)
 Katedrála svatého Michaela archanděla a svaté Guduly v Bruselu
Katedrála svatého Michaela (Veszprém)

Související články 
 Kostel svatého Michaela archanděla (rozcestník)

Katedrály